Charles Abbot este numele mai multor persoane:

Charles Abbot, primul baron Colchester, un poltician britanic
Charles Edward Abbot, al doilea baron  Colchester, fiul său 
Charles Greeley Abbot un astrofizician american
Charles Abbot, un botanist britanic